La ville italienne de Montebello en Lombardie vit plusieurs batailles parmi lesquelles : 

 Bataille de Montebello (1800) : défaite de l'Autriche face à la France.
 Bataille de Montebello (1859) : pendant la campagne d'Italie, défaite de l'Autriche face au royaume de Sardaigne allié à la France.